Чукань () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекечунь.
 Чукань () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Синмартін.